Het Fins voetbalelftal speelde in totaal negen officiële interlands in het jaar 2015, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2016 in Frankrijk. De ploeg stond onder leiding van oud-international Mika-Matti Paatelainen. De Finse voetbalbond ontsloeg hem op 14 juni, nadat vier opeenvolgende EK-kwalificatiewedstrijden werden verloren. Tussen juni 2011 en juni 2015 stond Paatelainen in totaal bij 45 interlands langs het veld. Hij werd opgevolgd door de Zweed Hans Backe. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst steeg Finland in 2015 van de 79ste (januari 2015) naar de 43ste plaats (december 2015).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2015
Beker van Finland 2015

Fins voetbalelftal
2015